Пётр Второй — термин, который может означать:

 Пётр Второй (1715-1730) — русский монарх, умерший в 14 лет от натуральной оспы
 «Пётр Второй» — парусный линейный корабль XVIII столетия